XV чемпионат мира по художественной гимнастике состоялся с 9 по 13 октября 1991 года в Афинах (Греция). Индивидуальные соревнования прошли в командном и личном многоборье, а также в финалах упражнений в отдельных видах — со скакалкой, обручем, мячом и булавами. Групповые соревнования проходили с шестью лентами и тремя скакалками/тремя мячами (многоборье и финалы в отдельных видах).

Финалы в индивидуальном первенстве

Командное многоборье

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Мяч

Булавы

Финалы в групповом первенстве

Многоборье

6 лент

3 скакалки+3 мяча

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Спорт в Греции в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные соревнования по гимнастике в Греции
Октябрь 1991 года
Чемпионаты мира в Греции